Ciclone Lionrock – ciclone tropicale manifestatosi nel 2010
 Ciclone Lionrock – ciclone tropicale manifestatosi nel 2016
 Ciclone Lionrock – ciclone tropicale manifestatosi nel 2021